Het wereldkampioenschap ijshockey in 2009 voor A-landen werd van 24 april tot en met 10 mei gehouden in Zwitserland in de steden Bern en Kloten. Het was de 73e editie. De kampioenschappen in de divisies I, II en III werden elders gehouden.

Rusland prolongeerde de wereldtitel, Canada werd net zoals vorig jaar in de finale verslagen.

A-landen

Voorronde

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Tussenronde

Groep E

Groep F

Degradatieronde

Groep G

Kwartfinales

Halve finales

Bronzen finale

Finale

Eindrangschikking

Divisie I

Groep A
Het toernooi werd gehouden in Vilnius, Litouwen van 11 tot en met 17 april.

Kazachstan promoveert naar de A-groep, Australië degradeert naar Divisie II.

Groep B
Het toernooi werd gehouden in Toruń, Polen van 11 tot en met 17 april.

Italië promoveert naar de A-groep, Roemenië degradeert naar Divisie II.

Divisie II

Groep A
Het toernooi werd gehouden in Novi Sad, Servië van 7 tot en met 13 april.

Servië promoveert naar Divisie I, Noord-Korea degradeert naar Divisie III.

Groep B
Het toernooi werd gehouden in Sofia, Bulgarije van 6 tot en met 12 april.

Zuid-Korea promoveert naar Divisie I, Zuid-Afrika degradeert naar Divisie III.

Divisie III

Groep A
Het toernooi werd gehouden in Dunedin, Nieuw-Zeeland van 10 tot en met 16 april.

Nieuw-Zeeland en Turkije promoveren naar Divisie II.

Externe links 
 Officiële site IIHF

IJshockey in 2009
IJshockey in Zwitserland
2009
Sportevenement in Bern (stad)
Zürich (kanton)
Ijshockey